Das Wort Bateke bezeichnet

 ein Volk in Afrika, siehe Batéké
 ein Plateau in Gabun, siehe Batéké-Plateau